Бутояровка () — село,
Пашковский сельский совет,
Козельщинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322084005. Население по переписи 2001 года составляло 55 человек.

Географическое положение 
Село Бутояровка находится на расстоянии в 1,5 км от сёл Верхняя Жужмановка и Ольговка.

История 
Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов 

Встречается название Винниковка (Бутояровщина)

Примечания